Джейхан — топоним.

 Джейхан — город и район в провинции Адана в Турции.
 Джейхан — река в Турции.

См. также